NGC 6422 (другие обозначения — MCG 11-21-15, ZWG 321.26, PGC 60558) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6422
Дракон (созвездие)